Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Victory :

 , un navire de 42 canons, s'appelant à l'origine Great Christopher lancé en 1569 et détruit en 1608.
 , un navire de 42 canons, lancé à Deptford. Il a été reconstruit 1666 avec 82 canons comme navire de ligne. Il a été détruit en 1691.
 , un navire de 100 canons, s'appelant à l'origine Royal James, il fut renommé le . Navire de ligne de premier rang, il fut réparé en 1694-1695 avant de brûler accidentellement en février 1721.
 , un navire de 100 canons, vaisseau de ligne de premier rang, il a coulé en 1744 sur les Casquets près d'Aurigny.
 , un schooner possédant 8 canons qui servit au Canada et fut brûlé en 1768.
 , un navire de 100 canons, vaisseau de ligne de premier rang, lancé en 1765. Il est célèbre pour avoir été le navire amiral de Nelson durant la bataille de Trafalgar. Il continue à être le bateau amiral du Second Sea Lord et est préservé comme navire musée à Portsmouth.

Victory